Ana Gros (1991) – pallamanista slovena
 Antoine-Jean Gros (1771-1835) – pittore francese
 Baptiste Gros (1990) – fondista francese
 Claude Gros de Boze (1680-1753) – numismatico e un erudito francese
 Christelle Gros (1975) – ex biatleta francese
 Gian Maria Gros-Pietro (1942) – dirigente d'azienda italiano
 Marie-Cécile Gros-Gaudenier (1960) – ex sciatrice alpina francese
 Mario Gros (1888-1977) – disegnatore, pittore ed imprenditore italiano
 Mathilde Gros (1999) – pistard francese
 Natalija Gros (1984) – arrampicatrice slovena
 Océane Avocat Gros (1997) – saltatrice con gli sci francese
 Piero Gros (1954) – ex sciatore alpino italiano
 Sacha Gros (1974) – ex sciatore alpino statunitense
 Suzanne Gros, coniugata Suzanne Noel (1878-1954) – medico francese
 Wilhelm Gros (1892-1917) – calciatore tedesco
 William Gros (1992) – calciatore francese, naturalizzato malgascio

Pagine correlate 
Gross